Nesser ist der Familienname folgender Personen:

 Håkan Nesser (* 1950), schwedischer Krimi-Schriftsteller
 James Nesser (1858–1936), luxemburgischer Ordensgeistlicher, römisch-katholischer Missionar